Змагання з боксу у ваговій категорії до 91 кілограма серед чоловіків на XXVII всесвітній літній Універсіаді пройшли з 5 по 10 липня 2013 року. Взяли участь 11 спортсменів з різних країн.

Призери

Розклад

Змагання

Примітки

Посилання 
 Огляд змагань на сайті Універсіади 2013, бокс, чоловіки 91кг

Бокс на Літній універсіаді 2013